Wieża 10 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1984. Eliminacje odbyły się 9 sierpnia, a finał został rozegrany 10 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 21 zawodniczek z 14 państw. Dwanaście najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Chin Zhou Jihong. Drugą pozycję zajęła zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych Michele Mitchell, trzecią zaś również reprezentująca Stany Zjednoczone Wendy Wyland.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984